Big Mud Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Mud Lake (Georgia)
 Big Mud Lake (Kalifornien)
 Big Mud Lake (Clare County, Michigan)
 Big Mud Lake (Marquette County, Michigan)
 Big Mud Lake (Minnesota)